DSE er et akronym for flere organisationer:

Børser 
 Daar Es Salaam Stock Exchange – børsen i Dar es-Salaam
 Dhaka Stock Exchange – børsen i Dhaka
 Damascus Securities Exchange – den primære børs i Damaskus

Foreninger 
 Danske Skoleelever – interesseorganisation for skoleelever i Danmark
 De Studerendes Erhvervskontakt – studenterforening på DTU og AAU
 Danske selvstændige ejendomsmæglere - En forening af ejendomsmæglere

Andet 
 Delhi School of Economics – en postgraduat uddannelsesinstitution i Delhi
 Dick Smith – kæde af elektronikbutikker
 Dimokratikos Stratos Elladas (ΔΣΕ) – en hær underlagt Grækenlands Kommunistiske Parti under den græske borgerkrig